Amerikai Egyesült Államok
 Nevada City (Kalifornia)
 Nevada City (Montana)
 Nevada City (Nevada)
egyéb
 Nevada (egyértelműsítő lap)